Tre navi della US Navy sono state battezzate Arizona. La prima fu varata quando l'Arizona era ancora parte del territorio del Nuovo Messico; la seconda quando l'Arizona era ancora un territorio non riconosciuto come stato; la terza, dopo che l'Arizona venne riconosciuto come il 48º Stato dell'Unione.

 –  varata nel 1859, prestò servizio durante la guerra di secessione; catturata dalle forze confederate prestò serviziò nella CS Navy come Caroline 
 –  fregata a vapore varata come  nel 1865; mai entrata in servizio, il suo nome fu modificato prima in USS Arizona, il 15 maggio 1869, e poi USS Nevada, il 12 agosto successivo; venduta nel 1884
 –  nave da battaglia classe Pennsylvania varata nel 1915 e affondata nell'attacco di Pearl Harbor il 7 dicembre 1941
Il 7 dicembre 2007, 66º anniversario dell'attacco di Pearl Harbor, Harry Mitchell, membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, propose di battezzare Arizona la CVN-79, portaerei seconda unità della 

Arizona